A Copa América de Futsal de 1997 foi a 4ª edição do troféu sob a chancela da FIFA. Todos os jogos foram disputados na cidade de São Leopoldo, Brasil. 

O Brasil sagrou-se campeão batendo o Argentina na final por 6 a 0.

Premiação

Ranking final

Ligações externas 
Conmebol 
Ogol

1997